Mecklenburg megye (Észak-Karolina)
Mecklenburg megye (Virginia)